Greytown (Nowa Zelandia)
 Greytown (Nikaragua)
 Greytown (RPA)